Alegerile parlamentare din România s-au desfășurat pe 26 noiembrie 2000. Din numărul totalul de 17.699.727 alegători s-au exprimat 11.559.458 (65,31%).

Alegerile parlamentare din 2000 s-au desfășurat simultan cu cele prezidențiale.

Rezultate 

Senat. Au fost validate 10.891.910 din cele 11.559.458 exprimate.
Mai jos sunt partidele care au obținut locuri.

PDSR 4.040.212 (37,09%) voturi, 65 (46,43%) locuri
PRM 2.288.483 (21,01%) voturi, 37 (26.43%) locuri
PD 825.437 (7,58%) voturi, 13 (9.29%) locuri
PNL 814.381 (7,48%) voturi, 13 (9.29%) locuri
UDMR 751.310 (6,9%) voturi, 12 (8.57%) locuri

Numarul total de locuri a fost 140.

Camera Deputaților. Au fost validate 10.839.424 din cele  11.559.458 exprimate.
Mai jos sunt partidele care au obținut mai mult de 6%.

PDSR 3.968.464 (36,61%) voturi, 155 (44,93%) locuri
PRM 2.112.027 (19,48%) voturi, 84 (24,35%) locuri
PD 762.365 (7,03%) voturi, 31 (8,99%) locuri
PNL 747.263 (6,89%) voturi, 30 (8,7%) locuri
UDMR 736.863 (6,8%) voturi, 27 (7,83%) locuri

Numărul total de locuri a fost 345.

Vezi și 
Alegeri generale în România, 2000

Legături externe 
 Institutul National De Statistica
 Essex (Camera Deputatilor) 
 Essex (Senat) 
 Transindex 
 CÂND ROMÂNIA A ALES: Momentul de aur al "arhanghelului" Vadim, 29 octombrie 2009, Vlad Stoicescu, Evenimentul zilei

2000 în România
România
2000